El nombre Juan Durán puede referirse a:

 Juan Durán Dueñas (2001-), futbolista español;
 Juan Durán Alonso (1960-), compositor español;
 Juan Durán de Miranda (¿?-¿?), militar español.